Swiss Indoors Basel 2008 — 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 20 по 26 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Роджер Федерер (тогдашняя 2-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роджер Федерер выигрывает 4й одиночный титул в сезоне и 57й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает в третий раз подряд.
 Давид Налбандян сыграл свой 4й одиночный финал в сезоне и 18й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Махеш Бхупати выигрывает 3й в сезоне и 44й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Марк Ноулз выигрывает 3й в сезоне и 50й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает в третий раз (до этого в 2003 и 2006 годах).

См. также 
 Swiss Indoors Basel
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Цюриха 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2008 года
2008